Op de Open Franse Tenniskampioenschappen 1992 speelden de mannen in het dubbelspel van 25 mei tot en met 7 juni. De ongeplaatste Zwitsers Jakob Hlasek en Marc Rosset wonnen het toernooi door in de finale de als derde geplaatste Zuid-Afrikaan David Adams en de Rus Andrej Olchovski te verslaan met 7-6, 6-7, 7-5.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website Roland Garros
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Roland Garros
ITF-toernooi in 1992